Lone Star kan syfta på:

 Lone Star (1996) – en amerikansk film från 1996
 Lone Star (TV-serie) – en amerikansk TV-serie från 2010
 Lone Star Toys – ett engelskt företag

Geografi

USA 

 Lone Star (ort i USA, Texas, Lamar County), 
 Lone Star (ort i USA, Texas, Morris County), 

Robotskapade USAförgreningar